

Récapitulatif des sièges 

|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=left rowspan=2 colspan=3 valign=left| Partis
!style="background-color:#E9E9E9" colspan=2 align=center|Élus sortants
!style="background-color:#E9E9E9" colspan=2 align=center|Élus
!style="background-color:#E9E9E9" colspan=1 align=center|Évolution
|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=center|Total
!style="background-color:#E9E9E9" align=center|%
!style="background-color:#E9E9E9" align=center|Total
!style="background-color:#E9E9E9" align=center|%
!style="background-color:#E9E9E9" align=center|+/-
|-
|| 
|align=left|Parti Socialiste (dont FGPS et PSG)
|align=right|PS
|align=right|526
|align=right|26,20
|align=right|674
|align=right|33,57
|align=right|+148
|-
|| 
|align=left|Divers Gauche (dont ADS, BPM, GUSR, MARS-GR, PG, PPDG, PPM, RDM)
|align=right|DVG
|align=right|138
|align=right|06,87
|align=right|171
|align=right|08,52
|align=right|+33
|-
|| 
|align=left|Parti Communiste Français (dont PCG, PCR)
|align=right|PCF
|align=right|129
|align=right|06,42
|align=right|122
|align=right|06,08
|align=right|-7
|-
|| 
|align=left|Parti Radical de Gauche (dont Walwari)
|align=right|PRG
|align=right|45
|align=right|02,24
|align=right|55
|align=right|02,74
|align=right|+10
|-
|| 
|align=left|Les Verts
|align=right|Les Verts
|align=right|11
|align=right|00,55
|align=right|13
|align=right|00,65
|align=right|+2
|-
|| 
|align=left|Mouvement républicain et citoyen
|align=right|MRC
|align=right|5
|align=right|00,25
|align=right|5
|align=right|00,25
|align=right|=
|-
|colspan=3 align=left| Total gauche
|align=right|854
|align=right|42,53
|align=right|1040
|align=right|51,79
|align=right|+186
|-
|| 
|align=left|Union pour un Mouvement Populaire (dont PR, DLR, FRS)
|align=right|UMP
|align=right|605
|align=right|30,13
|align=right|536
|align=right|26,69
|align=right|-69
|-
|| 
|align=left|Divers Droite (dont CNIP, DR, FMP, )
|align=right|DVD
|align=right|404
|align=right|20,12
|align=right|321
|align=right|15,99
|align=right|-83
|-
|| 
|align=left|Nouveau Centre
|align=right|NC
|align=right|39
|align=right|01,94
|align=right|45
|align=right|02,24
|align=right|+6
|-
|| 
|align=left|Alliance centriste
|align=right|AC
|align=right|4
|align=right|00,20
|align=right|2
|align=right|00,10
|align=right|-2
|-
|| 
|align=left|Mouvement pour la France
|align=right|MPF
|align=right|6
|align=right|00,30
|align=right|5
|align=right|00,25
|align=right|-1
|-
|bgcolor="#73994C"| 
|align=left|Chasse, pêche, nature et traditions
|align=right|CPNT
|align=right|4
|align=right|00,20
|align=right|0
|align=right|00,00
|align=right|-4
|-
|| 
|align=left|Rassemblement pour la France
|align=right|RPF
|align=right|4
|align=right|00,20
|align=right|0
|align=right|00,00
|align=right|-4
|-
|colspan=3 align=left| Total droite
|align=right|1109
|align=right|55,23
|align=right|909
|align=right|45,27
|align=right|-200
|-
|| 
|align=left|Mouvement Démocrate
|align=right|MoDem
|align=right|37
|align=right|01,84
|align=right|47
|align=right|02,34
|align=right|+10
|-
|| 
|align=left|Divers Écologistes (dont MODEMAS)
|align=right|DVÉ
|align=right|1
|align=right|00,05
|align=right|2
|align=right|00,10
|align=right|+1
|-
|| 
|align=left|Extrême gauche (MDES et PT)
|align=right|EXG
|align=right|2
|align=right|00,10
|align=right|2
|align=right|00,10
|align=right|=
|-
|| 
|align=left|Régionalistes (PNC, Abertzale, Palima, MIM)
|align=right|REG 
|align=right|2
|align=right|00,10
|align=right|5
|align=right|00,25
|align=right|+3
|-
|| 
|align=left|Sans étiquette
|align=right|SE
|align=right|2
|align=right|00,10
|align=right|2
|align=right|00,10
|align=right|=
|-
|| 
|align=left|Extrême droite (LS)
|align=right|EXD
|align=right|1
|align=right|00,05
|align=right|1
|align=right|00,05
|align=right|=
|-
|colspan=3 align=left| Total autres
|align=right|45
|align=right|02,24
|align=right|59
|align=right|02,94
|align=right|+14
|}

Métropole

Ain (01)

Aisne (02)

Allier (03)

Alpes-de-Haute-Provence (04)

Hautes-Alpes (05)

Alpes-Maritimes (06)

Ardèche (07)

Ardennes (08)

Ariège (09)

Aube (10)

Aude (11)

Aveyron (12)

Bouches-du-Rhône (13)

Calvados (14)

Cantal (15)

Charente (16)

Charente-Maritime (17)

Cher (18)

Corrèze (19)

Corse-du-Sud (2A)

Haute-Corse (2B)

Côte-d'Or (21)

Côtes-d'Armor (22)

Creuse (23)

Dordogne (24)

Doubs (25)

Drôme (26)

Eure (27)

Eure-et-Loir (28)

Finistère (29)

Gard (30)

Haute-Garonne (31)

Gers (32)

Gironde (33)

Hérault (34)

Ille-et-Vilaine (35)

Indre (36)

Indre-et-Loire (37)

Isère (38)

Jura (39)

Landes (40)

Loir-et-Cher (41)

Loire (42)

Haute-Loire (43)

Loire-Atlantique (44)

Loiret (45)

Lot (46)

Lot-et-Garonne (47)

Lozère (48)

Maine-et-Loire (49)

Manche (50)

Marne (51)

Haute-Marne (52)

Mayenne (53)

Meurthe-et-Moselle (54)

Meuse (55)

Morbihan (56)

Moselle (57)

Nièvre (58)

Nord (59)

Oise (60)

Orne (61)

Pas-de-Calais (62)

Puy-de-Dôme (63)

Pyrénées-Atlantiques (64)

Hautes-Pyrénées (65)

Pyrénées-Orientales (66)

Bas-Rhin (67)

Haut-Rhin (68)

Rhône (69)

Haute-Saône (70)

Saône-et-Loire (71)

Sarthe (72)

Savoie (73)

Haute-Savoie (74)

Paris (75) 
Il n'y a pas d'élections cantonales pour Paris.
Paris étant à la fois commune et département, le Conseil de Paris (163 membres) joue le rôle de Conseil municipal et de Conseil Général. Il est élu lors des élections municipales qui se déroulent en 2008 en simultané avec les élections cantonales.

Seine-Maritime (76)

Seine-et-Marne (77)

Yvelines (78)

Deux-Sèvres (79)

Somme (80)

Tarn (81)

Tarn-et-Garonne (82)

Var (83)

Vaucluse (84)

Vendée (85)

Vienne (86)

Haute-Vienne (87)

Vosges (88)

Yonne (89)

Territoire de Belfort (90)

Essonne (91)

Hauts-de-Seine (92)

Seine-Saint-Denis (93)

Val-de-Marne (94)

Val-d'Oise (95)

Outre-mer

Guadeloupe (971)

Martinique (972)

Guyane (973)

La Réunion (974)

Notes et références

Articles connexes 

 Élections cantonales françaises de 2008
 Élections cantonales de 2008 dans l'Aisne
 Élections cantonales de 2008 dans les Côtes-d'Armor
 Élections cantonales de 2008 dans le Pas-de-Calais
 Élections cantonales de 2008 dans l'Essonne
 Élections cantonales de 2008 à La Réunion

Liens externes 

  Liste des cantons à renouveler en 2008 sur le site du ministère de l'Intérieur.
 résultat des élections cantonales de 2008 sur le site du ministère de l'Intérieur

Canton en France